Termín Řešení může znamenat:

Sociologie
 řešení konfliktů
 řešení problémů

matematika
 analytické řešení
 numerické řešení
 řešení hrubou silou – algoritmus hledající odpověď na daný problém tak, že ověřuje všechny možnosti

historie
 konečné řešení české otázky – nacistické plány na germanizaci českého území
 konečné řešení židovské otázky

právo
 řešení sporů online

jiné rozcestníky
 konečné řešení

Externí odkazy